ATY steht für:
 Watertown Regional Airport (IATA-Code), Watertown (South Dakota), Codington County, South Dakota

aty steht für:
 Aneityum (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen auf Aneityum

Abkürzung